CDG steht als Abkürzung für:

Einrichtungen, Organisationen, Parteien usw.:
 die frühere Carl-Duisberg-Gesellschaft e. V., seit 2001 InWEnt, seit 2011 ist sie in der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) aufgegangen
 Carl-Duisberg-Gymnasium, eine der ältesten weiterführenden Schulen im heutigen Wuppertal
 Cartel del Golfo, Golf-Kartell, eine kriminelle Vereinigung aus Mexiko
 Christian Doppler Forschungsgesellschaft, eine österreichische Wissenschafts- und Technologietransfereinrichtung
 Christlich Demokratische Gruppe, eine Ratsfraktion der Stadt Papenburg
 Costume Designers Guild, die US-Gewerkschaft von Kostümbildnern

Transport und Verkehr:
 IATA-Code für den Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle (auch Roissy), größter Verkehrsflughafen von Paris (sowie der zweitgrößte Passagierflughafen Europas) 
 Charles de Gaulle (R 91), französischen Flugzeugträger 
 ICAO-Code für die Shandong Airlines, eine chinesische Fluggesellschaft

Sonstiges:
 Capacitance Diaphragm Gauge, ein Sensor zur Druckmessung in Vakuumanwendungen 
 CD + Graphics, CD+G-CDs und CDG-Dateien werden für Karaoke verwendet und umfassen neben der Musik auch Liedtexte und Hintergrundbilder, die auf einem Bildschirm angezeigt werden können
 Congenital Disorder of Glycosylation, eine Stoffwechselerkrankung
 Control Dependence Graph, bildet Daten- bzw. zeitliche Abhängigkeiten im Steuerfluss von Software oder Hardware ab

CDG